

Quadrinhos 

 Liga da Justiça (revista em quadrinhos)
 Equipes
 Liga da Justiça
Liga da Justiça Internacional
Liga da Justiça da América
Liga da Justiça Antártica
Liga da Justiça da China
Liga da Justiça Sombria
Liga da Justiça Elite

Live-Action 
 Liga da Justiça (filme)

Animações 
 Liga da Justiça
 Liga da Justiça sem Limites

Universo de Filmes Animados
Liga da Justiça: Guerra
Liga da Justiça: O Trono de Atlantis
Liga da Justiça: Deuses e Monstros
Liga da Justiça vs. Jovens Titãs
Liga da Justiça Sombria
DC Universe Animated Original Movies
Liga da Justiça: A Nova Fronteira
Liga da Justiça: Crise em Duas Terras
Liga da Justiça: A Legião do Mal
Liga da Justiça: Ponto de Ignição
As Aventuras da Liga da Justiça - Armadilha do Tempo
Liga da Justiça: Deuses e Monstros
Justice League Action

Jogos 
 Justice League Task Force

Outros 
 Liga da Justiça (milícia)
 Liga da Justiça (canção)

Desambiguação